Bruckmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bruckmayr (1913–1982), österreichischer Benediktinerabt im Stift Kremsmünster
 Didi Bruckmayr, eigentlich Dietmar Bruckmayr (* 1966), österreichischer Musiker und Performancekünstler

Siehe auch:
 Bruckmayer
 Bruckmaier